Обыкновенные гурами () — род пресноводных лучепёрых рыб семейства макроподовых, единственный в подсемействе Osphroneminae.

Эти рыбы известны как промысловые или гигантские гурами и происходят из Юго-Восточной Азии, О. exodon из бассейна реки Меконг, О. laticlavius и О. septemfasciatus с Калимантана, в то время как О. goramy является относительно распространенным.

Последний вид также был интродуцирован за пределы своего природного ареала и выращивается для еды. Как предполагает одно из их названий они являются крупнейшими гурами, достигая 50—70 см в длину в зависимости от конкретного вида.

Виды 
В настоящее время существует четыре признанных вида этого рода:

Примечания 

Макроподовые